Села в Україні:
 Волосівка — Житомирська область, Житомирський район
 Волосівка — Тернопільська область, Тернопільський район, колишній (до 2020 року) Зборівський район